Irish Masters 1995 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1995 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 21 по 26 марта 1995 года в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал Питер Эбдон, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 9:8.

Результаты

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Джон Пэррот 5:2 Ронни О'Салливан  
 Джо Свэйл 5:1 Алан Макманус  
 Кен Доэрти 5:3 Дэйв Харольд  
 Питер Эбдон 5:4 Даррен Морган

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

1995 год в снукере
Irish Masters